Лос Мачетес има више значења:

 Лос Мачетес (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Мачетес (Хунгапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Мачетес (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику